Ixtapa bezeichnet:

 Ixtapa (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Ixtapa (Jalisco), Ort in Jalisco, Mexiko
 Municipio Ixtapa, Verwaltungseinheit von Chiapas, Mexiko
 Ixtapa Zihuatanejo, Ort in Guerrero, Mexiko
 Isla Ixtapa, Insel in Mexiko